Serpotta – nota famiglia di scultori siciliani

Persone 
 Giacomo Serpotta – scultore e stuccatore italiano
 Giovanni Maria Serpotta – scultore e stuccatore italiano
 Giuseppe Serpotta – scultore e stuccatore italiano
 Procopio Serpotta – scultore e stuccatore italiano

Altro 
 Via Giacomo Serpotta – via cittadina a Gela, in Sicilia
 Via Giacomo Serpotta – via cittadina a Palermo, in Sicilia